La Ukrajina Super-Liha 2018-2019 fu la 28ª edizione del massimo campionato ucraino di pallacanestro maschile.Il titolo andò, al Chimik Južnyj che nella finale superò il Kyiv-Basket.

Regular season

Playoffs

Tabellone

Finale

Squadra vincitrice

Collegamenti esterni
 

Pallacanestro nel 2018
Pallacanestro nel 2019
2018-2019